Joan Gomis Vives, pescador esportiu
 Joan Gomis i Sanahuja, periodista i escriptor
 Joan Gomis (cronista), cronista